Veland steht für:
 Veland (Tragödie), Theaterstück von Gerhart Hauptmann

Veland ist der Familienname folgender Personen:
 Morten Veland (* 1977), norwegischer Musiker